Вітто́рія (, ) може означати:

Географія

Муніципалітети 
 Вітторія — місто та муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, провінція Рагуза.
 Нугеду-Санта-Вітторія — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Орістано.
 Санта-Вітторія-д'Альба — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Кунео.
 Санта-Вітторія-ін-Матенано — муніципалітет в Італії, у регіоні Марке, провінція Фермо.
 Санта-Доменіка-Вітторія — муніципалітет в Італії, у регіоні Сицилія, метрополійне місто Мессіна.

Міст 
 Понте алла Вітторія — міст через річку Арно у Флоренції в Італії.

Персоналії 
 Алессандро Вітторіа (1525—1608) — венеціанський скульптор 16 століття.
 Вітторія Пуччіні (1981) — італійська актриса.

Інше 
 Санта Марія делла Вітторіа — невелика титулярна церква в східній частині Риму.
 Скульптор Алессандро Вітторія — картина італійського живописця Джованні Баттісти Мороні.

Див. також 
 Віторія
 Вікторія
 Вітторіо
 Санта-Вітторія